Ramu steht für:

 Ramu, ein Fluss in Papua-Neuguinea
 Ramu (Sprachfamilie), eine Familie der Papuasprachen
 Ramu-Dynastie, eine Herrscherdynastie des Reiches von Arakan (heutiges Myanmar)
 Ramu (Cox's Bazar), eine Upazila (Verwaltungseinheit) im Distrikt Cox's Bazar, Bangladesch
 Ramu (Bangladesch), Hauptort des Upazilas Ramu im Distrikt Cox's Bazar, Bangladesch
 Ramu (Schiff), ein Bereisungsboot der Kolonialverwaltung von Deutsch-Neuguinea